Gammelsæter ist der Name von

 Gammelsæter (Norwegen), Ort in der Hustadvika kommune in Norwegen

Gammelsæter ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Gammelsæter (* 1955), Norwegischer Komponist
 Runhild Gammelsæter (* 1977), Norwegische Sängerin und Biologin